Abril
 Biografies: 
 Abril d'Urgell o Abril Peláez (), bisbe d'Urgell, probablement gallec o d'origen gallec, de Sant Jaume de Compostel·la 
 Albert Abril
 Amadeu Abril i Abril (Barcelona, 1961), jurista català i internauta promotor del domini .cat.
 Bartomeu Abril (segles XVI-XVII) picapedrer i escultor valencià establert a Toledo a principis del segle XVII
 David Abril Hervás
 Fernando Abril Martorell
 Joan Abril i Guanyabens (Mataró, 1852 - Tortosa, 1939), arquitecte mataroní instal·lat a Tortosa 
 Joaquín Abril Martorell (Picassent, 1928), polític valencià diputat al Congrés dels Diputats en la 3a i 4a legislatures
 José María Abril Blanco (Valladolid, 1970), futbolista castellanolleonès que ocupava la posició de migcampista
 Josep Abril i Llinés (el Masnou, 1879 -Santiago de Xile, 1929), comerciant i polític català 
 Josep Abril i Virgili (1869-1918), poeta i dramaturg català especialitzat en obres que contenien lliçons morals populars i fàcils de comprendre
 Margarida Abril i Gonzàlez (Argentona, 1910 – Mataró, 2003), política catalana 
 Santos Abril y Castelló (Alfambra, Terol, 1935), cardenal espanyol, arxipreste de la basílica de Santa Maria la Major 
 Sílvia Abril (Mataró, Maresme, 1971), actriu catalana
 Victoria Abril
 Xavier Abril de Vivero
 Miscel·lània: Sublevació o Revolta d'abril, insurrecció organitzada pels búlgars de l'Imperi otomà